Aero A-29, een Tsjechoslowaaks militair vliegtuig
Een verkeersweg:
A29 (Duitsland), zie Bundesautobahn 29
A29 (Frankrijk)
A29 (Griekenland)
A29 (Groot-Brittannië)
A29 (Italië)
A29 (Nederland), zie Rijksweg 29
A29 (Noord-Ierland)
A29 (Portugal)
A-29 (Spanje)